«Cranes in the Sky» — песня, записанная американской певицей и актрисой Соланж Ноулз (младшей сестрой Бейонсе), и выпущенная с её 3-го альбома A Seat at the Table 5 октября 2016 года лейблами Saint Records и Columbia Records в качестве третьего сингла. Песня была написана Соланж Ноулз и Рафаэлем Садиком, они же стали продюсерами вместе с Sir Dylan.

Журнал Billboard включил «Cranes in the Sky» в список 100 лучших поп-песен 2016 года на позиции № 12 («100 Best Pop Songs of 2016»).
Редактор журнала Rolling Stone Роб Шеффилд включил «Cranes in the Sky» в список 50 лучших песен 2016 года на позиции № 7 («50 Best Songs of 2016»).
Издание Pitchfork поместило «Cranes in the Sky» на 3-е место в своём списке 100 лучших песен 2016 года («100 best songs of 2016»).

Коммерческий успех 
Песня заняла позицию № 74 в американском хит-параде Billboard Hot 100. «Cranes in the Sky» также достиг позиции № 28 в чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs.

Музыкальное видео 
2 октября 2016 года было выпущено видео на сингл «Cranes in the Sky». Режиссёром выступили сама Соланж и её муж Alan Ferguson.

Чарты

Источники

Ссылки 
 Видео . youtube.com
 Solange’s official website 

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года